Il termine gozzo può indicare:

 il gozzo o struma – condizione patologica che causa l'ingrossamento della tiroide e di conseguenza del collo;
 il gozzo – parte dell'apparato digerente di alcuni animali adibito alla digestione meccanica;
 il gozzo – tipo di barca da pesca.

Geografia
 Gozzo – denominazione antica dell'isola di Gozo, vicino a Malta
 Gozzo – comune greco sull'isola di Creta

Pagine correlate 

Gozo (disambigua)